Madawaska ou Madaouaska est un nom propre qui peut désigner :
 Le Madawaska, une région située à la fois dans l'État américain du Maine et dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick
 Le comté de Madawaska au Canada
 Madawaska, une paroisse de ce comté
 La première nation de Madawaska, une communauté malécite de ce comté
Madawaska une ville de l'État américain du Maine
 La République du Madawaska dans la première moitié du , située dans la même région que le comté canadien et la ville du Maine et qui n'a jamais été reconnue officiellement
 Plusieurs rivières :
la rivière Madawaska dans l'est de l'Ontario
la rivière Madawaska
 La région des hauts du fleuve Saint-Jean
Madawaska, village de l'Ontario
Madawaska Valley, municipalité de l'Ontario
Greater Madawaska, municipalité de l'Ontario
 Un journal : Le Madawaska